Olds (Canada), een plaats in de Canadese provincie Alberta
Olds (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa